

Toponyme 

 Pongo, une rivière du Soudan du Sud ;
 Pongo, un fleuve de Guinée se jetant dans l'Océan Atlantique près de Boffa ;
 Pongo Songo, un village du Cameroun.

Autres 
Pongo peut désigner :
 Pongo, un genre de primates asiatiques (les orangs-outans) ;
 Pongo, un peuple du Cameroun ;
 pongo, une langue bantoue ;
 Pongo, le Gabon d'avant la colonisation ;
 Pongo (1992-), une chanteuse et compositrice angolaise ;
 Pongo, un jeu de plateforme fortement inspiré de Lovely Planet.